Диверсант (фильм, 1942) (Saboteur), США — шпионский триллер режиссёра Альфреда Хичкока, вышедший на экраны в 1942 году.
 Диверсант (телесериал) — российский телесериал 2003 года, по мотивам романа Анатолия Азольского.
 Диверсант 2: Конец войны — российский телесериал 2007 года, является продолжением телесериала «Диверсант».